Miracolo italiano – film italiano del 1994;
 Miracolo italiano – periodo di crescita economica della storia della Repubblica Italiana, compreso tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta del XX secolo;
 Miracolo italiano – trasmissione radiofonica in onda su Radio 2.